Obsjtina Vltjidol (bulgariska: Община Вълчидол) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Oblast Varna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Vltjidol delas in i:
 Bojana
 Brestak
 Vojvodino
 General Kiselovo
 General Kolevo
 Dobrotitj
 Esenitsa
 Izvornik
 Kalojan
 Karamanite
 Michalitj
 Oborisjte
 Radan vojvoda
 Stefan Karadzja
 Tjerventsi

Trakten runt Obsjtina Vltjidol består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Vltjidol är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Varna (region)